Blücher, német családnév

Hajók
Blücher 1877. március 20-án vízrebocsátott korvett
Blücher 1908. április 11-én vízrebocsátott páncélos cirkáló
Blücher 1937. június 7-én vízrebocsátott nehézcirkáló